Ян Дю́рица (; 10 декабря 1981, Дунайска-Стреда, Чехословакия) — словацкий футболист, выступавший на позиции защитника. За сборную Словакии сыграл 91 матч и забил 4 мяча. Лидер по количеству матчей в чемпионате России среди всех футболистов из Словакии.

Карьера 

Переходя в феврале 2009 года в «Локомотив», к тому времени уже три года отыграл в российском чемпионате, хорошо говорил по-русски. В первом же матче получил болезненную травму и выбыл на три недели. Вскоре после возвращения заработал удаление в Казани. В итоге в свой первый сезон в составе «Локомотива» Дюрица провёл за основной состав всего десять матчей и зимой отправился в аренду в «Ганновер 96».

На чемпионате мира 2010 года Дюрица сыграл во всех четырёх матчах команды Словакии. В конце августа защитник, срок аренды которого в «Ганновере» вышел, был внесён в заявку «Локомотива». В первом туре чемпионата России по футболу 2011/12 на четвёртой минуте забил первый гол за «Локомотив» в ворота московского «Динамо». В сезоне стал основным защитником «Локомотива», проведя все матчи без замен в первом круге.

В концовке сезона главный тренер Жозе Коусейру перестал ставить Дюрицу в основной состав, предпочитая ему более молодого Максима Беляева.

В сезоне 2012/13 новый главный тренер «Локомотива» Славен Билич так же как и его предшественник сперва оставлял словака на скамейке запасных. В первых турах чемпионата России хорват отдавал предпочтение паре Чорлука — Бурлак, однако после ряда неудачных матчей россиянина место в основном составе команды занял Дюрица.

В сезоне 2013/14 при главном тренере Леониде Кучуке стал твёрдым игроком основы проведя все 30 матчей чемпионата без замен, отметившись голом в ворота «Краснодара», и голевыми передачами на Даме Ндойе в матчах с «Динамо» и с «Крыльями Советов», голевой передачей на Александра Самедова в матче со «Спартаком». Его пара в центре защиты с Ведраном Чорлукой стала одной из лучших в чемпионате и во многом благодаря им «Локомотив» в том сезоне пропустил меньше всех и сумел завоевать бронзовые медали чемпионата.

В 2016 году Дюрица перебрался в турецкий «Трабзонспор» на правах свободного агента и провел 46 матчей во всех турнирах. В сентябре 2018 года защитник перебрался в пражскую «Дуклу», ставшую последним клубом в его профессиональной карьере.

В настоящее время является ассистентом главного тренера братиславской команды «Петржалка», выступающей во второй Словацкой лиге.

Достижения 
 «Локомотив» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2013/14
 Обладатель Кубка России: 2014/15
Личные
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: (2) № 1 (2007), № 2 (2013/14)

Личная жизнь 
Жил гражданским браком с актрисой театра и кино Марией Горбань. Свободно говорит на русском языке.

2 мая 2015 года у Яна и Магдалены Шебестовой родилась дочь Нина.

Статистика выступлений

Карьера в сборной 
Дюрица провел 91 матч за сборную Словакии и забил 4 гола.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Дукла» Прага
 Профиль на официальном сайте ФК «Сатурн» Московская область
 
 
 
 
 Профиль на сайте Первой лиги

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК ДАК 1904
Игроки ФК «Петржалка»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Дукла» Прага
Футбольные тренеры Словакии